Jatipamor (Talaga), een plaats in Indonesië
Jatipamor (Panyingkiran), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing